Лос Ибара има више значења:

 Лос Ибара (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Ибара, Тибурсио (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Ибара (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Ибара (Текуала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику